Pojem dudák může znamenat:

 dudák – hráč na dudy
 Dudák (pivo)
 Strakonický dudák aneb Hody divých žen – divadelní hra
 Dudák (hra) – karetní hra

Externí odkazy